Krichbaum ist der Familienname folgender Personen: 

 Gunther Krichbaum (* 1964), deutscher Wirtschaftsjurist und Politiker
 Jörg Krichbaum (1945–2002), deutscher Schriftsteller und Kunsthistoriker
 Karl Krichbaum (1899–1971), deutscher Politiker (NSDAP)
 Wilhelm Krichbaum (1896–1957), Leiter der Geheimen Feldpolizei und später stellvertretender Gestapo-Chef.

Siehe auch
 Kriechbaum